Krasner ist der Familienname folgender Personen:

 Lee Krasner (eigentlich Lena Krasner; 1908–1984), US-amerikanische Malerin und Collage-Künstlerin
 Louis Krasner (1903–1995), ukrainisch-US-amerikanischer Violinist
 Marc Krasner (1912–1985), französischer Mathematiker
 Milton R. Krasner (1904–1988), US-amerikanischer Kameramann
 Stephen D. Krasner (* 1942), US-amerikanischer Politologe